Шевяково — название нескольких населённых пунктов:
 Шевяково — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Шевяково — деревня в Колпнянском районе Орловской области.